Tangoa peut désigner :
 Tangoa, une île du Vanuatu ;
 le tangoa, la langue parlée sur cette île.